Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Peter Feigl 7-6, 6-0.

Teste di serie

 John Newcombe (primo turno)
 Tom Gorman (quarti di finale)
 Brian Teacher (semifinali)
 Ángel Giménez (quarti di finale)

 Mark Edmondson (primo turno)
 Terry Moor (quarti di finale)
 Sherwood Stewart (secondo turno)
 Yannick Noah (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1978